Турунтаевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Бурятия 
 Турунтаевское сельское поселение — входит в Прибайкальский район

Томская область
 Турунтаевское сельское поселение — входит в Томский район